Шип може бити:
 Шип (Вишеград), насељено место у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Шип (Пале), насељено место у општини Пале, Република Српска, БиХ
 или
 Шип (острво), ненасељено острво у Јадранском мору, Република Хрватска